Похитители душ — совместный цикл популярного российского фантаста Ника Перумова и писательницы Полины Каминской.

Книги трилогии

Посредник 
Врач создаёт аппарат, который позволяет на время отделять человеческую душу от тела и отправлять её в глубины сознания. В результате этого многие пациенты погибают. Оказывается, что в трагических событиях замешаны космические силы.

Один на один 
Бывший милиционер пытается выяснить причину ужасных галлюцинаций, которые происходят с пассажирами метро. В этом ему помогает человек, который может проникать в воображаемые миры.

Операция: Антиирод 
Воображаемые миры способны влиять на реальность. В борьбе за бессмертие человечества главный герой противостоит мощным сверхъестественным силам.

Критика 
Колумнист и автор фэнзина «Анизотропное Шоссе» Василий Владимирский отметил, что эта трилогия написана в новом для Перумова жанре «фантастического реализма». Несмотря на незамысловатость сюжетных ходов, книга стала явным шагом вперёд для Перумова и выдвинула его в число ведущих российских фантастов.

Примечания 
В 2008 году все три книги цикла были впервые изданы под одной обложкой. До этого последний раз романы издавались в 1996 году.

Ссылки 
 Perumov.com — официальный сайт Перумова на нескольких языках
 Неофициальный сайт Перумова
 
 

Книги по алфавиту
Фантастические романы на русском языке
Романы Ника Перумова